Гвадалупе Пилетас има више значења:

 Гвадалупе Пилетас, Пуенте Негро (Есперанза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Пилетас (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику